Az 1962-es női röplabda-világbajnokságot a Szovjetunióban rendezték 1962. október 13. és október 25. között. A tornát a japán válogatott nyerte meg, története során először. A magyar csapat a 11. helyen végzett.

Lebonyolítás 
A 14 csapat két darab hármas és két darab négyes csoportot alkotott. A csoportok végeredményét körmérkőzések döntötték el. Az első két helyezett jutott tovább a döntő csoportkörbe, a harmadik és negyedik helyezettek a 9–14. helyért folytathatták egy másik csoportban. A csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték.

A helyosztó csoportokban a csapatok újabb körmérkőzéseket játszottak. A két csoport végeredménye jelentette a világbajnokság végeredményét.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Helyosztók

A 9–14. helyért

Döntő csoportkör

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1962-es férfi röplabda-világbajnokság

Világbajnokság N
N1962